El Torneig de Sydney 2009, també anomenat Medibank International Sydney 2009, és un esdeveniment tennístic de la sèrie 250 en categoria masculina i dels Premiers Tournaments en categoria femenina. Se celebra a Sydney, Austràlia, entre l'11 i el 17 de gener del 2009.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Enllaços externs 

 Web oficial

2009
ATP World Tour 2009
WTA Tour 2009